Het ATP-toernooi van Valencia 2003 werd van 28 april tot en met 4 mei gespeeld in de Spaanse stad Valencia. De wedstrijden werden gespeeld op de gravelbanen van Club de Tenis Valencia.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Valencia
ATP-toernooi van Valencia